Dominique Zardi – attore francese
 Federico Zardi – drammaturgo, sceneggiatore, giornalista e critico italiano
 Luciano Zardi – ex sollevatore di pesi italiano